Уильям Барнс Уоллен () — английский художник исторического жанра, известный в основном своими картинами о сражениях, сценах из национальной истории и спортивных событиях.

Карьера 
Родился в Лейпциге 6 октября 1857 года. Получил образование в школе Университетского колледжа в Лондоне в 1871-1873 годах, а также в школе Слейда. С 1879 по 1922 год выставлял свои картины в Королевской академии, Национальном акварельном обществе и в других местах. Его первая картина, выставленная в Королевской академии художеств, была озаглавлена «Футбол», но в 1881 году он создал свою первую военную картину под названием «Спасение рядового Эндрюса капитаном Гарнетом Вулзли, Её Величества 90-й лёгкий пехотный полк, во время штурма Моти-махала, Лакхнау». В 1888 году был избран членом .

В 1900 году новая иллюстрированная еженедельная газета «» поручила ему выступить в качестве одного из её специальных художников в Южной Африке для освещения бурской войны. Его опыт, полученный в этом путешествии, привёл к появлению нескольких картин, в том числе «Имперская лёгкая кавалерия на холме Ваггон, 6 января 1900 года», «Крест Виктории» и «1-й батальон Южного Ланкаширского полка, штурмующий бурские окопы на горе Питера». Художник также выставил несколько картин с изображением этой войны во время и вскоре после Первой мировой войны.

Жил в Лондоне на  и в , и умер там же 28 марта 1936 года в возрасте 78 лет.

Галерея

Сочинения 
 Wollen, W.B., "Christmas at the Front: A reminiscence of Christmas at Modder River, " Cassell’s Magazine, Dec. 1900-May 1901, pp. 112—115.

Для дальнейшего чтения 
 
 "War Pictures. How they are painted, " The Regiment, 15 February 1902, pp. 308—309.

Примечания и ссылки 
Художники-баталисты Великобритании
Художники Англии XX века
Художники Англии XIX века
Художники исторического жанра
Исторические художники Великобритании
Умершие в 1936 году
Родившиеся в 1857 году